Josep Gelabert (), compositor relacionat amb la nissaga de compositors olotins del .
 Josep Gelabert (1621 - 1668), mestre picapedrer i escriptor mallorquí.
 Josep Gelabert i Rincón (1859 - 1936), prevere, pintor, geòleg i publicista català.